Ворт, Адам (англ. Adam Worth; 1844—1902) — американский преступник XIX века.
 Ворт, Дин  (англ. Dean Stoddard Worth; 1927—2016) — американский лингвист и литературовед.

Топоним 
 Ворт (город в Германии) (нем. Worth) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
 Вортигонты  — вымышленная раса разумных внеземных существ из серии игр Half-Life.
  (англ. Worth) — английская фамилия.